Малаешты — название населённых пунктов.

Молдавия 
 Малаешты — село в Криулянском районе. 
 Малаешты — село в Оргеевском районе.
 Малаешты — село в Рышканском районе.

Приднестровье 
 Малаешты — село в Григориопольском районе.

Украина 

Малаешты — до 1945 года название села Малаевцы в Окнянском районе Одесской области.

См. также 
 Новые Малаешты